Prosinec je naselje u općini Dubravica, Zagrebačka županija. Površina naselja iznosi 0,66 km2. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 112 stanovnika.

Stanovništvo 

Naselja u Zagrebačkoj županiji